Теофан може да се отнася за:
 Теофан Изповедник (760-817), византийски историк
 Константинополски патриарси
 Теофан I (16 век)
 Теофан II (17 век)
 Теофан Охридски (17 век), охридски архиепископ